El Prat de Llobregat – miasto w prowincji Barcelona, w Katalonii, w Hiszpanii,
 międzynarodowy port lotniczy Barcelona – znany także jako Barcelona–El Prat, położony w El Prat de Llobregat.